УИК — аббревиатура. Может означать:

 Уголовно-исполнительный кодекс
 Угловский известковый комбинат
 Участковая избирательная комиссия

См. также 
 Уик — город в Шотландии